Zygmunt Wolski (zm. 1574) – kasztelan czerski
 Zygmunt Wolski (1908-1942) – działacz komunistyczny